Том Смит (; род. 1981) — британский музыкант, вокалист, ритм-гитарист и клавишник бирмингемской инди-рок группы Editors.

Рок-вокалисты Великобритании
Авторы-исполнители Великобритании
Рок-гитаристы Великобритании